Xperia (/ɛkˈspɪəriə/) — торгова марка смартфонів і планшетів від Sony. Назва Xperia походить від слова «досвід» і вперше була використана в слогані Xperia X1 «Я Xperia найкращий». 

Sony Mobile раніше була відома в усьому світі як Sony Ericsson, а потім була перебрендована в 2012 році в результаті того, що виробник мобільних телефонів Ericsson перейшов під контроль і належав виключно Sony.

Історія 

Товарний знак Xperia з'явився в 2008 році, а першою моделлю цієї лінійки стала Xperia X1 — смартфон Sony Ericsson на базі Windows Mobile. Спочатку Xperia позиціонувалася компанією як лінійка смартфонів Hi-end сегмента, що базуються на популярній на той час операційній системі Windows Mobile 6.1. У наступному році був випущений X2, який включав камеру на 8,1 Мп та Wi-Fi та GPS. До цього часу відбувся явний зсув у бік смартфонів. В тому ж році під брендом Xperia вийшла модель Xperia Pureness – телефон середньої функціональності, але з важливою особливістю повністю прозорим TFT-екраном. Модель Xperia Pureness стала єдиною моделлю не смартфоном у лінійці Xperia. Xperia X5 Pureness заснований на фірмовій операційній системі (OSE) від Sony Ericsson.

X10 був випущений на початку 2010 року. Це була перша в лінійці Xperia на операційній системі Android, де попередні моделі працювали на ОС Windows Mobile. Телефон отримав похвалу за його дизайн, але його недоліком було використання Android 1.6 в той час, коли конкуренти були на 2.1. Була велика затримка в оновленні мікропрограми через власні особливості оболочку на ОС, а також через Timescape і Mediascape, які потрібно було перепрограмувати щоразу під час оновлення. 

Серед фірмових технологій компанії Sony, що використовуються у смартфонах Xperia 2011 року, виділяються: Mobile BRAVIA Engine, матриця Exmor R та Exmor RS, Reality Display, сертифікація PlayStation. У всіх Android-моделях лінійки Xperia встановлено фірмовий додаток Timescape, що дозволяє переглядати важливі оновлення (новини користувача в соціальних мережах Facebook, Твіттер, ВКонтакте, LinkedIn, MySpace, Foursquare, а також нові вхідні sms, дзвінки, електронну пошту тощо). Зручність програми полягає в тому, що нові повідомлення відображаються у вигляді єдиної стрічки на екрані смартфона.

У моделях X8, X10 Mini, X10 Mini Pro, Xperia mini, Xperia mini pro, Xperia active та Live With Walkman (Xperia Live) використовується інтерфейс «чотирьох кутів» від компанії Sony Ericsson, що дозволяє користувачеві розміщувати по кутах екрана іконки швидкого доступу до додатків та функцій меню.

X10 Mini і X10 Mini Pro були, як випливає з назви, мініатюрними версіями X10. Вони були добре зустрінуті і виявилися дуже популярними, оскільки в той час на ринку не було інших смартфонів, які були б такими малими, як ці два.

Після того, як Sony придбала частку Ericsson і змінила свій бренд, були випущені нові моделі Xperia: S, P, U. Вони об'єднувалися новим дизайном, названим «NXT series»: прозора біла смужка з підсвічуванням, поряд з якою розташовані сенсорні клавіші «Додому», «Назад» та «Запущені програми». Також у нових моделях помітно змінився інтерфейс, наприклад, новий екран блокування з можливістю швидко запустити камеру (Fast capture) та багато інших змін.

Смартфони серії Z продовжили спадщину Xperia з класичним універсальним дизайном «OmniBalance» і водонепроникною функцією. На кількох смартфонах Sony Xperia, таких як Xperia Z, порт зарядки розташований у верхній частині лівого краю, а не зазвичай у нижньому центрі.  Xperia Z є найпершим відомим пристроєм, який підтримує зйомку з HDR зображенням і робить це з роздільною здатністю 1080p. Його датчик зображення — Exmor IMX135.

На початку 2014 року Sony Xperia Z2 був представлений із записом відео 2160p, 1080p зі швидкістю 60 кадрів на секунду для плавності та 720p зі швидкістю 120 кадрів в секунду для сповільненої зйомки, а також із виключеною функцією скринкастинг.

Новинки 2015 року: Sony Xperia Z5, Xperia Z5 Compact, Xperia Z5 Premium — мають загальну концепцію дизайну, яка отримала назву "Sense Of Unity" і візуально мало чим відрізняється від класичного та впізнаваного "OmniBalance".

У 2016 році Sony представила нову серію Xperia X на заміну серії Z, а в 2018 році Sony представила Sony Xperia XZ2 разом із Sony Xperia XZ2 Compact на Mobile World Congress 2018, де представлено новий дизайн смартфона Sony «Ambient Flow». Через два місяці було анонсовано смартфон Sony Xperia XZ2 Premium з дисплеєм 4K HDR і подвійною камерою MotionEye™ 19 Мп + 12 Мп, створеною для «екстремальної» зйомки при слабкому освітленні.

У лютому 2019 року на виставці Mobile World Congress 2019 компанією Sony були представлені смартфони Sony Xperia 1, 10 та 10 Plus, головною особливістю яких став дисплей з «кінематографічним» співвідношенням сторін — 21:9. Також було представлено бюджетний Sony Xperia L3.

У вересні 2019 року на виставці мобільної електроніки IFA 2019 компанія Sony представила свій новий смартфон під назвою Xperia 5. Ключовою особливістю смартфона стала потрійна 12-мегапіксельна основна камера з ультраширококутним об'єктивом, звичайним об'єктивом і портретом .

Sony піддалася критиці за вкрай непослідовні імена своїх пристроїв Xperia.

Sony Ericsson

Смартфони (Windows Mobile)

Смартфони (Android)

Функціональні телефони

Sony

Смартфони

Планшети

Проектор

Див. також 
 Sony Xperia Z (серія)

Джерела

Посилання 
Sony Mobile.com  – Офіційний сайт Sony Mobile
Developer World 
Xperia Care – Global support 

З'явилися 2008
Смартфони
Xperia
Стільникові телефони Sony
Sony
Торгові марки Sony